Аэропорт Кона в Кеахоле ( ) — международный коммерческий аэропорт, расположенный на западе Острова Гавайи, и обслуживающий пассажирские авиаперевозки туристического города Каилуа-Кона и соседних курортных зон.

Общие сведения и деятельность аэропорта 
Инфраструктура Международного аэропорта Кона находится в собственности правительства страны. Аэропорт эксплуатирует одно здание пассажирского терминала в восточной части территории, одну взлётно-посадочную полосу длиной 3353 метров с асфальтовым покрытием, и предоставляет весь спектр услуг для коммерческой авиации: пассажирские, грузовые и почтовые перевозки, работу регулярных, чартерных авиакомпаний, бизнес-авиации и авиации общего назначения.

Международный аэропорт Кона — единственный крупный аэропорт Гавайских островов, не имеющий собственных пассажирских телетрапов. Порт ежедневно принимает лайнеры Boeing 717, 737, 757, 767, 777, а также различные типы самолётов местной авиации и авиации общего назначения. Комплекс пассажирского терминала аэропорта представляет несвязанные между собой разнокалиберные сооружения, главным образом находящиеся под открытым небом.

В 2005 году начались работы по подготовке экспертизы и проекта строительства второй взлётно-посадочной полосы. Возведение второй ВПП проектной длиной в 1200 метров началось в 2009 году и финансируется Военно-воздушными силами США главным образом для обслуживания военно-транспортных самолётов McDonnell Douglas C-17 Globemaster III. Несмотря на то, что аэропорт эксплуатирует длинную взлётно-посадочную полосу, позволяющую принимать дальнемагистральные рейсы из Японии и Чикаго, одной рабочей полосы недостаточно для бесперебойной работы аэропорта, тем более, что Международный аэропорт Кона является единственным крупным аэропортом Гавайских островов, эксплуатирующим только одну ВПП.

Музей памяти астронавта Эллисона Онидзуки 
На территории Международного аэропорта Кона между зданиями комплекса пассажирского терминала расположен музей памяти Эллисона Онидзуки — астронавта японо-гавайского происхождения, родившегося в Коне и погибшего в 1986 году при взрыве космического шаттла «Челленджер». В музее выставлены личные вещи астронавта, а также образец лунного грунта и космический скафандр с «Аполлона-13». Вход в музей для посетителей бесплатный.

История 
Значительная часть взлётно-посадочной полосы Международного аэропорта Кона построена на остатках лавового извержения вулкана Хуалалаи, произошедшего в 1801 году. Лавовый поток фактически продлил береговую линию острова на 1,6 километров вглубь океана, добавив острову около четырёх квадратных километров суши. Международный аэропорт Кона был построен на образовавшемся участке и введён в эксплуатацию 1 июля 1970 года, заменив собой прежний аэропорт Коны, который впоследствии был реорганизован в зону отдыха «Старый аэропорт Кона».

Строительством аэропорта занималась американская корпорация Bechtel, специалисты которой в течение 13 месяцев выравнивали застывшие лавовые потоки и лавовые туннели, потратив при этом только на взрывчатые материалы более трёх миллионов фунтов стерлингов.

В первый год своей работы Международный аэропорт Кона обслужил  пассажиров. Сам аэропорт возведён в тропическом стиле и при взлёте или посадке в аэропорту можно увидеть множество небольших аквапарков, прудов, а также несколько экспериментальных солнечных установок гавайской исследовательской лаборатории возобновляемых источников энергии NELHA.

Авиакомпании и пункты назначения

Авиапроисшествия и несчастные случаи 
 25 августа 1977 года. Самолёт Short SC.7 Skyvan грузовой авиакомпании Air Cargo Hawaii при заходе на посадку в Международном аэропорту Кона не долетел 2,5 километров до взлётно-посадочной полосы, упал на землю и полностью сгорел в результате возникшего пожара. Погиб пилот и пассажир.
 10 сентября 1989 года. Самолёт Aero Commander 680 пытался совершить аварийную посадку на взлётно-посадочную полосу 17 после потери мощности правого двигателя. Лайнер не дотянул до полосы и разбился в 400 метрах к юго-западу от ВПП. Один человек погиб и ещё один был серьёзно травмирован.

Примечания

Ссылки 

 Hawaii DOT page for Kona International Airport at Keahole
 Astronaut Ellison S. Onizuka Space Center

Аэропорты Гавайев